Turniej bokserski na XVIII Igrzyskach Olimpijskich odbywał się w dniach od 10 października do 23 października 1964 roku, w Tokio.

Medaliści

Tabela medalowa